Арачиново:

 Арачиново — село в Республике Македония, административный центр общины Арачиново.
 Арачиново — община в Республике Македония.